A norma szó  jelentései:

 szabvány
 előírás, elvárt munkamennyiség (munkahelyen)
 a Szögmérő csillagkép latin neve
 jogi norma
 Norma (keresztnév)
 norma (társadalmi) – erkölcsi szabály
Norma (pedagógia)
Norma (pszichológia)
Norma (szociológia) 
 norma (matematika) 
 Norma – Bellini operája
 Norma az EKA által 1908-ban alapított bécsi műszergyár
 Norma, német élelmiszerdiszkont-lánc
 Norma Precision, svéd lőszergyártó